Жак-Анри де Дюрфор, герцог де Дюрас (; 9 октября 1625,  — 12 октября 1704, Париж, Королевство Франция) — французский военный и государственный деятель, маршал Франции. Кавалер Ордена Святого Духа

Биография 
Представитель благородного аквитанского рода. Старший сын Ги Алдонса I де Дюрфора, маркиза де Дюра, и Елизаветы (дочери Анри де ла Тур д’Овернь, герцога Бульонского). Получил хорошее и всестороннее образование.

Начал военную службу в кавалерии под руководством своего дяди Тюренна, который присвоил ему чин капитана. Участник Тридцатилетней войны. Отличился в нескольких сражениях, в том числе в битве при Нёрдлингене (1645) и при Бад-Мергентхайме.

Затем служил под командованием принца Людовика де Конде. После начала Фронды в 1649 году Поддерживал Конде. В 1651 году присоединился к армии Конде. Вместе с ним позже перешёл на испанскую королевскую службу.

В 1657 году вернулся на французскую службу, получив звание генерал-лейтенанта.

Сыграл главную роль в 1674 году во время захвата испанского региона Франш-Конте. В 1675 году был назначен его губернатором. Вскоре получил звание маршала Франции.

После начала в 1688 году войны Аугсбургской лиги успешно руководил обороной Филипсбурга в Трирском архиепископстве. В 1689 году принял участие в доблестной обороне крепости Пфальца.

В том же году получил титул герцога-пэра де Дюраса.

После 1690 года вышел в отставку.

Его родственником был мемуарист Луи де Рувруа Сен-Симон, который описывал его как человека, всегда говорившего, что думает, неспособного к приспособленчеству и лизоблюдству.

Будучи фаворитом Людовика XIV, бывало, он говорил правду в глаза даже королю.

В возрасте 80 лет ещё объезжал коней, к которым боялись подходить другие. Умер в 1704 года.

Награды 
 Кавалер Ордена Святого Духа

Примечания

Литература 
 Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), " Jacques Henri de Durfort " dans Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, 1878
 Michel Popoff et préface d’Hervé Pinoteau, Armorial de l’Ordre du Saint-Esprit: d’après l'œuvre du père Anselme et ses continuateurs, Paris, Le Léopard d’or, 1996, 204 p. (ISBN 2-86377-140-X)

Маршалы Франции
Пэры Франции
1
Участники Голландской войны
Дюрфоры